19-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 8 по 14 марта 1984 года. Победу одержал шведский велогонщик Томми Прим.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов (включая пролог), общей протяженностью 1042,9 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1984 на FirstCycling

1984 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1984 году
Март 1984 года